Vanno sotto questo nome cinque re ungheresi, di cui il primo è anche santo:
Santo Stefano o Stefano I d'Ungheria (969-1038)
Stefano II d'Ungheria (1101-1131)
Stefano III d'Ungheria (1147-1172)
Stefano IV d'Ungheria (1133-1165)
Stefano V d'Ungheria (1239-1272)